Lindor peut désigner :
 le pseudonyme du comte Almaviva dans le barbier de Séville de Beaumarchais, et ses adaptations comme celle de Rossini ;
 Gaston Lindor, un saxophoniste français ; 
 Lindor de la musique guyanaise, une cérémonie de récompenses musicales de Guyane ;
 Le Nain jaune, un jeu de société ;
 une ligne de produits de Lindt & Sprüngli, un fabricant de chocolat.